

Patronyme 

 Barbara Mertens (1968-2021), journaliste et présentatrice belge. 
 Corneille Mertens (1880-1951), syndicaliste et homme politique belge.
 Dries Mertens (1987-), footballeur belge.
 Elise Mertens (1995-), joueuse de tennis belge.
 Évariste Mertens (1846-1907), architecte paysagiste suisse. 
 Fernande de Mertens (1850-1924), artiste peintre franco-belge.
 Franz Mertens (1840-1927), mathématicien allemand.
 Franz Carl Mertens (1764-1831), botaniste allemand, dont l'abréviation botanique standard est « Mert. ». 
 Gregory Mertens (1991-2015), footballeur belge.
 Joris Mertens (1968-), auteur belge de bande dessinée.
 Julian Mertens (1997-), coureur cycliste belge.
 Karl Heinrich Mertens (1796-1830), botaniste allemand, dont l'abréviation botanique standard est « K.Mert. ».
  (1949-), chanteur de basse et baryton allemand.
 Linda Mertens (1978-), chanteuse belge.
 Pierre Mertens (1939-), écrivain belge de langue française.
 Raymond Mertens (1933-2023), footballeur et entraîneur belge.
 Robert Friedrich Wilhelm Mertens (1894-1975), zoologiste germano-russe.
 Robin Mertens (1991-), coureur cycliste belge.
 Stella Mertens (1896-1986), peintre franco-belge de langue française.
 Wim Mertens (1953-), compositeur belge de musique de film.

Politique 

 Groupe Mertens

Toponyme 
 Mertens, ville américaine de l’État du Texas.

Mathématiques 
 Divers fonctions mathématiques se nomment Mertens : fonction de Mertens, théorème de Mertens, constante de Meissel-Mertens, conjecture de Mertens

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand
Patronyme allemand